Martyniwka (ukrainisch , russische Entsprechung meist Martynowka/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Martyniwka (Dschankoj), Dorf im Rajon Dschankoj

Oblast Charkiw:
Martyniwka (Krasnohrad), Dorf im Rajon Krasnohrad
Martyniwka (Solotschiw), Dorf im Rajon Solotschiw

Oblast Chmelnyzkyj:
Martyniwka (Chmelnyzkyj), Dorf im Rajon Chmelnyzkyj
Martyniwka (Starokostjantyniw), Dorf im Rajon Starokostjantyniw

Oblast Kirowohrad:
Martyniwka (Nowoarchanhelsk), Dorf im Rajon Nowoarchanhelsk

Oblast Odessa:
Martyniwka (Mykolajiwka), Dorf im Rajon Mykolajiwka

Oblast Poltawa:
Martyniwka (Chorol), Dorf im Rajon Chorol
Martyniwka (Hadjatsch), Dorf im Rajon Hadjatsch
Martyniwka (Poltawa), Dorf im Rajon Poltawa

Oblast Riwne:
Martyniwka (Dubno), Dorf im Rajon Dubno
Martyniwka (Riwne), Dorf im Rajon Riwne

Oblast Schytomyr:
Martyniwka (Berdytschiw), Dorf im Rajon Berdytschiw
Martyniwka (Schytomyr), Dorf im Rajon Schytomyr

Oblast Sumy:
Martyniwka (Trostjanez), Dorf im Rajon Trostjanez

Oblast Ternopil:
Martyniwka (Butschatsch), Dorf im Rajon Butschatsch

Oblast Tscherkassy:
Martyniwka (Kaniw), Dorf im Rajon Kaniw

Oblast Tschernihiw:
Martyniwka (Itschnja), Dorf im Rajon Itschnja

Oblast Winnyzja:
Martyniwka (Bar), Dorf im Rajon Bar
Martyniwka (Schmerynka), Dorf im Rajon Schmerynka

Oblast Wolyn:
Martyniwka (Luzk), Dorf im Rajon Luzk